Laurent Gbagbo (1945-) - um político, historiador e escritor marfinense. 
Simone Gbagbo (1949-) - uma política marfinense. 
Desambiguação